Gustav Sievers ist der Name folgender Personen:

* Gustav Sievers (Geologe) (1843–1898), russischer Geologe
 Gustav Sievers (Künstler) (1865–1941), deutscher Künstler